O termo cisne pode remeteraos seguintes artigos da Wikipédia:

Cisne - Denominação comum a várias aves da ordem Anseriformes e também da família dos anatídeos (Anatidae). Em grego, kyknos.
Cygnus (Cisne) - Constelação boreal da Via Láctea.

 Cisnes, comuna chilena da região de Aisén

Desambiguação
Desambiguações de topônimos